Leuer ist der Familienname folgender Personen:

 Beate West-Leuer (* 1951), deutsche Pädagogin
 Felix Leuer (* 1983), deutscher Basketballfunktionär
 Jon Leuer (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Oskar Leuer von Hinüber (1892 – 1961), deutscher Jurist und Autor
 Stefan Leuer (1913–1979), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Loyer